Marek Wróbel – polski hokeista
 Marek Wróbel – polski malarz
 Marek Wróbel – polski piłkarz ręczny